Худе́ков — фамилия. Известные носители:

 Худеков, Павел Николаевич (1834—1892) — земский и общественный деятель.
 Худеков, Сергей Николаевич (1837—1928) — русский драматург и историк балета, редактор-издатель «Петербургской газеты».